Suozhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Suozhen (ort), Shandong, 
 Suozhen (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar